Carlito's Way – film del 1993 diretto da Brian De Palma
 Carlito's Way - Scalata al potere – film del 2005 diretto da Michael Bregman
 Carlito's Way – singolo di Tropico
 Carlito's Way – romanzo di Edwin Torres